Cieszów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Cieszów, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Cieszów, un village dans la voïvodie de Lubusz